Два корабля Королевского флота назывались HMS Royal William, в честь принцев королевской крови:

 HMS Royal William — 100-пушечный корабль 1-го ранга.
 HMS Royal William — 120-пушечный корабль 1-го ранга; спущен на воду в 1833 году; переделан в витовой; перевооружён в 72-пушечный в 1860; превращён в учебное судно, переименован в Clarence в 1885 году; сгорел от несчастного случая в 1899 году.